In 1999 werd de derde editie van de Copa Norte gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noord. De competitie werd gespeeld van 24 januari tot 5 april. In de staat Pará werd een voorronde gespeeld. São Raimundo werd kampioen.

Voorronde

Knock-outfase

Kampioen

Externe links
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1999
Copa Norte